Анатолий Пантелеевич Думачёв (6 мая 1932, Карачев — 30 ноября 2004, Санкт-Петербург) — советский партийный и государственный деятель, председатель Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию (1986—1988).

Биография 
Родился в городе Карачеве Западной (ныне Брянской) области. В 1957 году окончил Ленинградский механический институт. Член КПСС с 1957 года.

 1956—1958 гг. — секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Ленинграда (одновременно с учёбой в институте).
 1958—1960 гг. — заведующий отделом Ленинградского обкома ВЛКСМ; работал инженером-конструктором конструкторского бюро.
 1960—1964 гг. — на партийной работе: инструктор райкома партии; инструктор горкома партии; инструктор обкома партии;
 1964—1972 гг. — заместитель заведующего отделом Ленинградского обкома КПСС; заведующий отделом Ленинградского обкома КПСС.
 1972—1975 гг. — секретарь Ленинградского горкома партии.
 1975—1984 гг. — секретарь, второй секретарь Ленинградского областного комитета КПСС.
 1984—1986 гг. — первый секретарь Ленинградского горкома партии.
 1986—1988 гг. — председатель Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию.
 1988—1992 гг. — член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

В 1992 году вышел на пенсию, вскоре вернулся в Петербург.

Член КПСС с 1957 г. Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС в 1981—1990 гг. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва от Ленинградской области.

Умер 30 ноября 2004 года на 73-м году жизни. Похоронен на  (Всеволожский район Ленинградской области).

Награды и звания 
 орден Ленина (16.12.1981)
 орден Октябрьской Революции (28.11.1977)
 орден Трудового Красного Знамени (25.10.1971)
 орден «Знак Почёта» (28.07.1966)
 Государственная премия СССР (1973).

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. / Сост. В. И. Ивкин. — М.: Российская политическая энциклопедия, 1999.

Ссылки 
 Личности Петербурга

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Первые секретари Ленинградского горкома КПСС
Секретари Ленинградского обкома КПСС
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС